Stora Igeltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Igeltjärnet, sjö i Eda kommun,  (2,5 ha)
Stora Igeltjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Stora Igeltjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (7,85 ha)
Stora Igeltjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 669601-140114), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Igeltjärnen (Äppelbo socken, Dalarna, 670260-139889), sjö i Vansbro kommun,  (5,55 ha)

Se även
Igeltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn